USS Dace je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Dace (SS-247) 
 USS Dace (SSN-607)

Dace